Добужа — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Добужа — посёлок в Речицком районе Гомельской области.
 Добужа — деревня в Быховском районе Могилёвской области.